La maison de Rohan et ses différentes branches ont construit plusieurs palais et châteaux en France et en Europe.

En France

En Alsace 
Palais Rohan à Strasbourg
Château des Rohan de Saverne
Château des Rohan de Mutzig

En Bretagne 
 Château de Pontivy
 Château de Rohan (Morbihan)
 Château de Josselin

En Aquitaine 
Palais Rohan de Bordeaux

En Europe

En Tchéquie 

 Palais Rohan de Prague

En Autriche 

 Palais Rohan de Vienne

Rohan